Baljåsen ist der Name

 eines Berges in der schwedischen Provinz Västra Götalands län, siehe Baljåsen (Berg)
 eines Naturschutzgebiets gleichen Namens, siehe Naturschutzgebiet Baljåsen